Roavvivärri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Roavvevarri (kulle i Finland), Lappland, Norra Lappland, 
 Roavvivärri (kulle i Finland), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar